Gewurztraminer peut désigner :
 le gewurztraminer, un cépage à grains roses ;
 le gewurztraminer d'Alsace, un vin d'Alsace fait à partir du raisin de ce cépage ;
 un alsace grand cru gewurztraminer, une dénomination de cépage au sein d'une des 51 appellations alsace grand cru (par exemple le kirchberg-de-barr, le zinnkoepflé, etc.) fait exclusivement à partir de ce cépage ;
 et d'autres vins blancs faits en d'autres lieux à partir de ce cépage.